Серутти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Серутти, Алисон (порт. Alison Conte Cerutti; род. 1985) — бразильский пляжный волейболист, победитель Олимпийских игр 2016 года.
 Серутти, Эсекиэль (исп. Ezequiel Cerutti; род. 1992) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Индепендьенте».